Wolfenstein může být:

 v geografii
 Wolfenstein (skála) – přírodní útvar v Německu

 příjmení osob
 
 Alfred Wolfenstein (1888–1945) – německý básník
 Eugene Victor Wolfenstein (1940–2010) – americký sociální teoretik, psychoanalytik a profesor politických věd na Kalifornské univerzitě 
 Lincoln Wolfenstein (1923–2015) – americký fyzik

  v herním průmyslu
 Wolfenstein (herní série), zahrnující:
Castle Wolfenstein – počítačová hra z roku 1981 od firmy Muse Software
 Beyond Castle Wolfenstein – pokračování předchozí hry z roku 1984
 Wolfenstein 3D – počítačová hra z roku 1992 od firmy id Software
 Spear of Destiny – hra z roku 1992, jejíž události spadají do doby před předcházející hrou
 Return to Castle Wolfenstein – počítačová hra z roku 2001
 Wolfenstein: Enemy Territory – freewarová multiplayerová hra založená na Return to Castle Wolfenstein vydaná roku 2003
 Wolfenstein (videohra, 2009) – pokračování hry Return to Castle Wolfenstein z roku 2001 vydané roku 2009 od firmy Activision
 Wolfenstein: The New Order – odehrává se v roce 1960, poté co je svět obsazen nacisty
 Wolfenstein: The Old Blood – odehrává se v roce 1946, před událostmi ze hry Wolfenstein: The New Order
 Wolfenstein II: The New Colossus – hra z roku 2017
 Wolfenstein: Youngblood – počítačová hra z roku 2019

Reference